— японская фамилия.
 Кумагай, Кэнъити (1895—1956) — японский политик.
 Кумагаи, Саки (род. 1990) — японская футболистка, чемпионка мира.
 Кумагаи, Тайдзо (1880—1962) — японский врач, президент Университета Тохоку.